Franciaország
Saint-Maurice, település Bas-Rhin megyében
Saint-Maurice, település Haute-Marne megyében
Saint-Maurice, település Nièvre megyében
Saint-Maurice, település Puy-de-Dôme megyében
Saint-Maurice, település Val-de-Marne megyében